A35, A-35 ou A.35 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 ARM Cortex-A35, un processeur d’Architecture ARM.

Médecine 
 Autres formes de tétanos, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Aero A.35, un avion de transport commercial tchèque.

Automobile
 Austin A35, un modèle du constructeur anglais Austin.

Autoroutes
  Autoroute espagnole A-35 reliant Almansa à Xàtiva ;
  Autoroute française A35 reliant Saint-Louis à Lauterbourg ;
  Autoroute italienne A35 reliant l’A4 à Castegnato ;
  Autoroute kazakh A35 reliant Aktioubé à Kuryk ;
  Autoroute néerlandaise A35 reliant Enschede à Almelo ;
  Autoroute portugaise A35 reliant Santa Comba Dão à Canas de Senhorim ;
  Autoroute québécoise 35 (A-35) reliant Saint-Sébastien à Chambly.

Routes
  Route britannique A35 reliant Southampton à Honiton ;
  Route nord-irlandaise A35 reliant Irvinestown à Pettigo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres